Il singolare del torneo di tennis Cincinnati Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Vince Spadea che ha battuto in finale Jim Grabb 6-7, 7-6, 7-5.

Teste di serie 

 Olivier Delaître (primo turno)
 Lionel Roux (secondo turno)
 Jim Grabb (finale)
 Michael Tebbutt (quarti di finale)

 Sébastien Lareau (semifinali)
 Doug Flach (primo turno)
 Todd Woodbridge (quarti di finale)
 Shūzō Matsuoka (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cincinnati Challenger 1994